Beursplein, een plein voor een beursgebouw, meestal een effectenbeurs.
 Beursplein (Amsterdam), een plein voor de Beurs van Berlage aan het Damrak in Amsterdam.
 Beursplein (Brugge), vroeger het plein voor het middeleeuwse Huis Ter Buerze in Brugge, nu een plein aan de Hauwerstraat.
 Beursplein (Brussel), een plein voor de Beurs van Brussel.
 Beursplein (Rotterdam), een plein voor het Beurs WTC-complex aan de Coolsingel in Rotterdam.
 Beursplein (Westnieuwland)
 Jaarbeursplein, een plein voor de Jaarbeurs achter het Centraal Station in Utrecht.